Aranaz est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Aranatz et qui signifie « Pruneraie ».

Toponyme 

 Aranaz est une ville et une municipalité de la Communauté forale de Navarre.

Patronyme 

 Pedro Aranaz est un compositeur espagnol.
 Ricardo Aranaz e Izaguirre est un militaire et physicien espagnol.
 Manuel Aranaz Castellanos est un écrivain cubain.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Toponymie basque
Patronyme basque